Юлгушев — фамилия:

 Юлгушев, Анвар Хасьянович (1938—1993) — советский футболист.
 Юлгушев, Равиль Мухамедович (род. 1954) — президент Российской гостиничной ассоциации (2003—2009).

См. также 
 Юлгушов, Энвер Умярович